Открытый чемпионат Европы по биатлону 2010 года (; ) прошел со 2 марта по 7 марта 2010 года в спортивном центре Техванди, Отепя, Эстония.

В чемпионате могли принять участие взрослые спортсмены не старше, на начало года, 26 лет. Юниоры — до 21 года. Всего было разыграно 15 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте и преследовании, 2 в эстафете (до 26 лет) и смешанная эстафета (до 21 года). Впервые на чемпионате Европы командные выступления юниоров были представлены смешанной, а не традиционной эстафетой.

На чемпионат были заявлены 274 спортсмена из 29 стран.

Участники 
Сборная России 
Старший тренер сборной России по резерву — Валерий Польховский.

Таблица медалей

Общая

Взрослые

Юниоры

Результаты гонок чемпионата

Взрослые (до 26 лет) 
 Победители спринта Даниель Бём и Валя Семеренко на старт гонки преследования не вышли.

Юниоры (до 21 года)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Официальный сайт IBU
 Фоторепортаж с чемпионата на сайте skisport.ru

Чемпионаты Европы по биатлону
2010 год в биатлоне
Биатлон
Март 2010 года
Спорт в Эстонии в 2010 году
Чемпионаты Европы в Эстонии
Биатлон в Эстонии